Le poumon, organe permettant de respirer, peut aussi faire référence à :
 Poumon d'acier, appareil de ventilation pulmonaire
 Poumon-ballast, technique de plongée sous-marine
 Poumon vert, roman de science-fiction

Patronyme 
 Émile Poumon, écrivain belge